Ansted kan avse:

Ansted, West Virginia – en stad i USA
David Thomas Ansted (1814–1880), engelsk geolog